Марко Николић може бити:

 Марко Николић, српски позoришни и филмски глумац
 Марко Николић (млађи) (1792-1871), адвокат и добротвор.
 Марко Николић (фудбалски тренер), српски фудбалски тренер
 Марко Николић (одбојкаш), српски одбојкашки репрезентативац
 Марко Николић (певач), српски певач који је био пратећи вокал Бојане Стаменов на ПЕ 2015.
 Марко Николић (фудбалер, јун 1989), српски фудбалер
 Марко Николић (фудбалер, август 1989), српски фудбалер
 Марко Николић (фудбалер, 1997), српски фудбалер